Dieser Artikel behandelt die isländische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2013 in Schweden. Island nahm zum zweiten Mal nach 2009 an einer EM-Endrunde teil und erreichte erstmals das Viertelfinale, schied dort aber gegen die Gastgeberinnen aus.

Qualifikation 

Island wurde für die Qualifikation in Gruppe 3 gelost und traf dabei erstmals auf Belgien und Bulgarien sowie Nordirland, Norwegen und Ungarn. Island gewann das Auftaktspiel daheim gegen Bulgarien und auch das darauf folgende Heimspiel gegen Norwegen, musste sich dann aber mit einem 0:0 gegen Belgien begnügen gegen das später in Belgien mit 0:1 verloren wurde. Vor dem letzten Spieltag lagen die Isländerinnen durch weitere Siege vor den Norwegerinnen aber noch auf Platz 1 der Gruppe. Am letzten Spieltag wurde dann durch eine 1:2-Niederlage in Norwegen die direkte Qualifikation verpasst und die Isländerinnen mussten in die Relegation, wo sie sich mit zwei 3:2-Siegen gegen die Ukraine durchsetzen konnten und als letzte Mannschaft für die EM qualifizierten. Beste isländische Torschützin war Margrét Lára Viðarsdóttir mit 11 Toren, die mit zwei anderen Spielerinnen auf Platz 2 der Torschützinnenliste lag.

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppenphase

Relegation

Vorbereitung 
In der Vorbereitung auf die EM wurden drei Testspiele bestritten, die alle verloren wurden:

Aufgebot 
Der Kader für die Europameisterschaft wurde am 24. Juni 2013 benannt. Die erfahrensten Spielerinnen im Kader sind Kapitänin und Rekordnationalspielerin Katrín Jónsdóttir mit 128 Länderspielen vor der EM, Torfrau Þóra Björg Helgadóttir mit 98 Länderspielen sowie Rekordtorschützin Margrét Lára Viðarsdóttir, die auch schon an der EM-Endrunde 2009 teilgenommen haben.

EM-Endrunde 
Island traf in der Vorrundengruppe B auf Deutschland, die Niederlande und wie in der Qualifikation auf Norwegen. Gegen Deutschland und Norwegen spielte Island auch bei der letzten EM, schied dabei aber als Gruppenletzter aus, wobei aber gegen beide nur mit jeweils 0:1 verloren wurde. Diesmal reichte es gegen Norwegen sogar zu einem 1:1 und damit dem ersten Punktgewinn bei einer EM-Endrunde. Gegen Deutschland wurde dagegen mit 0:3 verloren. Durch einen abschließenden 1:0-Sieg gegen die Niederländerinnen konnte erstmals ein Spiel bei einer EM-Endrunde gewonnen werden und als einer der beiden besten Gruppendritten das Viertelfinale erreicht werden, in dem Gastgeber Schweden der Gegner war. Nach dem 0:4 schied Island aus dem Turnier aus. Kapitänin Katrín Jónsdóttir, die schon in der Nationalmannschaft spielte, als ihre jüngste Mitspielerin noch nicht geboren war, beendete anschließend ihre Karriere als Nationalspielerin.

Gruppenspiele

K.o.-Runde

Einzelnachweise

Weblinks 
 uefa.com: Informationen zum Team

Island